25-й Чемпионат СССР по русским шашкам прошел в Лиепае в 1965 году. Среди участников было 2 гроссмейстера и 18 мастеров спорта. Первые 10 спортсменов получали право на участие в полуфинале 26-го чемпионата страны. Во время чемпионата для пропаганды шашек в городе проводились лекции и сеансы одновременной игры, в которых приняли участие в общей сложности около 16 000 человек.

Итоговое положение

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1965 № 6

Литература 
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю. А. Арустамов, В. М. Высоцкий, С. Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Спортивные соревнования в Лиепае
1965 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в Латвии в 1965 году
Соревнования по шашкам в Латвии
Чемпионаты СССР в 1965 году